Семерники — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Семерники — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Семерники — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Семерники — деревня в Молодечненском районе Минской области.